Hyposmocoma nihoa — вид моли эндемичного гавайского рода Hyposmocoma.

Распространение 
Обитает на острове Нихоа в каньоне Миллера.

Описание 
Взрослые моли имеют размах крыльев 6,3-7,6 мм.

Личиночная стадия 
Личинки плетут кокон. Кокон гусеницы — от зелёного до серого цвета, цилиндрической формы, длиной 3,4—4,8 мм. Дистальный отдел заострён, декорирован лишайником. Обитают в кустарнике и на камнях.

Ссылки 
 New species of Hyposmocoma (Lepidoptera, Cosmopterigidae) from the remote Northwestern Hawaiian Islands of Laysan, Necker, and Nihoa

Роскошные моли
Животные, описанные в 2009 году
Эндемики Гавайских островов
Насекомые Океании
Фауна Гавайских островов